

Medaglie

Teste di serie

  Joselito Velázquez (Ottavi di finale)
  Hasanboy Dusmatov (Ottavi di finale)

<li>  Joahnys Argilagos (Campione)
<li>  Vasilij Egorov (Finale)

Tabellone

Collegamenti esterni